Las siglas TSJA pueden referirse a:

 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
 Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
 Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Siglas